Bane kan syfta på:

 Baneh, en stad i provinsen Kurdistan, Iran
 Bane (seriefigur), en figur i Batman